Розчин — однорідна фізико-хімічна система
 Розчин — матеріал, що отримується внаслідок затвердіння суміші в'язкої сполуки (цемент), дрібного заповнювача (пісок), затверджувач (вода) і у необхідних випадках спеціальні добавки.
 Розчин — отвір, який утворюється в разі відкривання двостулкових вікон, дверей тощо.
 Фізіологічний розчин — штучно приготовлений водно-сольовий розчин, за осмотичним тиском і сольовим складом близький до плазми крові.
 Тампонажний розчин

Див. також 
 Розчина — закваска для тіста.

Примітки